Katie Clouse (Park City (Utah), 4 augustus 2001) is een Amerikaanse wielrenster, die actief is op de weg en in het veld. Op de weg komt ze vanaf 2021 uit voor Rally Cycling Women, dat een jaar later verder ging als Human Powered Health Women. Ze won in 2018 het Amerikaans kampioen op de weg bij de junioren.

In het veld won Clouse tweemaal brons op het Pan-Amerikaans kampioenschap bij de beloften en werd ze tweemaal Amerikaans kampioen in dezelfde categorie. In januari 2022 won ze op het Wereldkampioenschappen veldrijden 2022 in eigen land zilver met de nationale selectie op het nieuwe onderdeel gemengde estafette, dat werd verreden als een test event.

Palmares

Op de weg
2018
 Amerikaans kampioen op de weg, junior
2019
 Amerikaans kampioenschap op de weg, junior
 Amerikaans kampioenschap tijdrijden, junior

In het veld

2017
 Pan-Amerikaans kampioenschap veldrijden, belofte
2018
 Pan-Amerikaans kampioenschap veldrijden, belofte
 Amerikaans kampioenschap veldrijden, belofte
2019
 Amerikaans kampioen veldrijden, belofte
2021
 Amerikaans kampioen veldrijden, belofte
2022
 WK veldrijden estafette (test event), elite
 Amerikaans kampioenschap veldrijden, belofte

Ploegen
 2017 −  Visit Dallas DNA
 2020 −  DNA Pro Cycling
 2021 −  Rally Cycling Women
 2022 −  Human Powered Health Women
 2023 −  Human Powered Health Women

Externe links 
 Pro Cycling Stats.com
 De Wielersite.net
 CQ Ranking.com

Amerikaans wielrenner
Amerikaans veldrijder